Ligusticum alatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Ligusticum alatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
alatum